Antonio Marinetti detto "il Chiozzotto" (1719-1796), pittore
 Antonio Marinetti (1975), fumettista